Staré Sedlo je název více obcí:

 Staré Sedlo (okres Tachov), obec v okrese Tachov
 Staré Sedlo (okres Sokolov) obec v okrese Sokolov
 Staré Sedlo (Teplá), část města Teplá v okrese Karlovy Vary
 Staré Sedlo (Orlík nad Vltavou), část obce Orlík nad Vltavou v okrese Písek
 Staré Sedlo (Stádlec), část obce Stádlec v okrese Tábor